Олимпийский комитет Южно-Африканской Республики (афр. Olimpiese Komitee van Suid-Afrika) — организация, представляющая Южную Африку в международном олимпийском движении. Основан и зарегистрирован в 1991 году.

Штаб-квартира расположена в Йоханнесбурге. Является членом Международного олимпийского комитета, Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Южной Африке.

Медали

На Летних Олимпийских Играх

См. также 
 ЮАР
 ЮАР на Олимпийских играх

ЮАР на Олимпийских играх
Судан